A Banana Brasil é uma empresa brasileira de alimentos saudáveis e naturais com sede na cidade de Schroeder/SC. Fundada em 1985, começou suas atividades com a desidratação de banana, uma das maiores riquezas cultivadas na região. A empresa é pioneira no segmento de barras de fruta e hoje conta com um vasto portfólio de produtos com ingredientes selecionados para uma alimentação prática e saudável.

Ligações externas 
 
 
 

Empresas de Santa Catarina
Empresas de alimentação do Brasil
Empresas fundadas em 1985
Economia de Schroeder
Fundações em Santa Catarina em 1985